La Main dans le sac, film muet français de Georges Monca (1916) ;
 La Main dans le sac, film germano-franco-italien réalisé par Carmine Gallone (1958) ;
 La main dans le sac, épisode de la série télévisée Les Vacances de l'amour (1998) ;
 La Main dans le Sac, épisode de la série télévisée That '70s Show (2000) ;
 La Main dans le Sac, épisode de la série télévisée Deuxième Chance (2001) ;
 La Main dans le Sac, épisode de la série télévisée Les Experts : Miami (2005) ;
  La Main dans le Sac, épisode de la série télévisée Un, dos, tres (2005) ;
 La Main dans le Sac, épisode de la série télévisée Médium (2009) ;
 La Main dans le sac, album de bande dessinée de la série Les Simpson (2017) ;
 La main dans le sac, épisode de la série télévisée Power Rangers (2018) ;
 La Main dans le Sac, épisode de la série télévisée The Rookie : Le flic de Los Angeles (2019).